Antonio Martorell puede hacer referencia a:

Antonio Martorell Cardona, pintor portorriqueño.
Antonio Martorell Lacave, almirante español.
Antonio Martorell Sastre, deportista paralímpico español.
Antonio Martorell Trilles, arquitecto español.